Esistono più comuni francesi con questo nome

Gondreville – Loiret
Gondreville – Meurthe e Mosella
Gondreville – Oise